The Sacrifice est un film réalisé par D. W. Griffith, sorti en 1909.
The Sacrifice est un film réalisé par Van Dyke Brooke, sorti en 1911.
The Sacrifice est un film avec Arthur V. Johnson, sorti en 1912.
The Sacrifice est un film avec Carlyle Blackwell, sorti en 1913.
The Sacrifice est un film réalisé par Harry A. Pollard, sorti en 1914.
The Sacrifice est un film réalisé par Frank Beal, sorti en 1916.
The Sacrifice est un contenu téléchargeable pour les jeux vidéo Left 4 Dead et Left 4 Dead 2, sorti le .
The Sacrifice est un film réalisé par Andreï Tarkovski, sorti en 1986

Notes et références

Voir aussi